Christoph von Bayern bezeichnet folgende Personen:

 Christoph III. (Dänemark, Norwegen und Schweden) (1416–1448), König von Dänemark, Schweden und Norwegen
 Christoph der Starke (1449–1493), Sohn von Herzog Albrecht III. von Bayern-München